Sospeter Magita Machage, né le  dans la république du Kenya, est un homme politique, diplomate et médecin kényan. 

Il est ambassadeur du Kenya en Russie, nommé en même temps auprès de l'Ukraine, de la Biélorussie et du Kazakhstan, du  à 2010.

Biographie 

Machage a travaillé dans la fonction publique à différents postes pendant plus de vingt-six ans. Il a été registraire de l'hôpital national Kenyatta de 1983 à 1984 et médecin hygiéniste du district de Kitui de 1984 à 1986. Il a été médecin hygiéniste provincial dans la Province orientale entre 1986 et 1987.

Dans le secteur privé, il a été chef de cabinet et directeur adjoint de l'hôpital de Kendu de 1987 à 1989. Il a été le responsable médical de la maternité et du foyer de soins Isibania entre 1989 et 1996. Il a été membre de la DDC, conseil médical du district de Kuria et du conseil médical du district de Transmara. Il a également occupé le poste de médecin responsable de l'hôpital de la mission Saint-Joseph (Kilgoris) de 1996 à 1999. Il a été conseiller médical du diocèse catholique de Ngong et directeur médical de l'hôpital Transmara Medicare.

Avant sa nomination, il a été directeur du ministère de l'Eau et de la Gestion des ressources naturelles et du Développement et également président du comité du développement et de l'environnement du Lake Victoria Service Board.

Il a obtenu un doctorat en médecine et en chirurgie générale à l'université nationale de Kharkiv et à l'institut de médecine d'État de Crimée en 1983. En 2005, il rejoint l'université russe de l'Amitié des Peuples où il a obtenu son master en relations internationales en 2009. Il obtient un doctorat en relations internationales dans la même université.

En 2007, il devient professeur et membre  en Russie.

Notes et références 

Diplomate kényan
Ambassadeur du Kenya en Russie
Personnalité politique kényane
Médecin kényan
Étudiant de l'université russe de l'Amitié des Peuples
Naissance en août 1956